Гре́гор Ю́эн (; ) — шотландский и британский кёрлингист на колясках. Участник сборной Великобритании на зимних Паралимпийских играх 2010, 2014, 2018, 2022 годов. Участник сборной Шотландии на нескольких .

Достижения 
 Зимние Паралимпийские игры: бронза (2014).
 : серебро (), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018
 
 Профиль на сайте Паралимпийской ассоциации Великобритании (ParalympicsGB)
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Великобритании
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на колясках